De viris illustribus (Des hommes illustres), parfois abrégé en DVI, est le titre de plusieurs ouvrages :
 De viris illustribus, de Cornélius Népos, une « histoire des grands hommes » en 16 volumes dédiée à Atticus dont ne reste que Des capitaines remarquables des pays étrangers ;
 De viris illustribus, un recueil de Suétone, dont l'essentiel est perdu, sauf la cinquième partie, De grammaticis et rhetoribus ;
 De viris illustribus urbis Romae, un recueil anonyme du  consacré à des biographies romaines d'avant notre ère ;
 , un recueil  de Jérôme de Stridon, qui contient de brèves notices biographiques et littéraires sur 135 auteurs chrétiens, de Pierre à Jérôme lui-même (dont la source principale, pour les 78 premières, est l'Historia ecclesiastica d'Eusèbe de Césarée) ;
 De viris illustribus de Gennadius de Marseille, une suite du recueil de Jérôme de Stridon ;
 De viris illustribus, un recueil d'Isidore de Séville ;
 , un recueil  de Pétrarque ;
 De casibus virorum illustrium, un recueil  de Boccace ;
 De viris illustribus, un recueil de Bartolomé Facio, secrétaire du roi de Naples (le manuscrit date de 1456, mais le texte a été imprimé pour la première fois en 1745) ;
 De viris illustribus, un recueil de l'abbé Lhomond écrit en 1775.

Voir aussi 
 Hommes illustres (Louvre)